La Coppa Italia 1993-1994, 16ª edizione della coppa nazionale di pallavolo maschile, si è svolta dal 7 ottobre 1993 al 3 febbraio 1994: al torneo hanno partecipato trentadue squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la settima volta alla .

Formula
Le squadre (quattordici di Serie A1, sedici di Serie A2 e le due squadre meglio classificate nella Coppa di Lega di B) hanno disputato un primo turno, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, con gare di andata e ritorno, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1993
Pallavolo nel 1994
 1993-1994